

Linguistica 
 Lingua Wasi-wari – lingua del popolo Wasi
 Lingua wasi – lingua parlata in Papua-Nuova Guinea

Persone 
 Francis Wasi – ex calciatore salomonese
 Mauri Wasi – calciatore papuano